Альма́ (Алма́; , ) — река в Крыму на северо-западном склоне Главной гряды Крымских гор.

Описание 
Название в переводе с крымскотатарского означает «яблоко» (по берегам реки много яблоневых садов).

Длина реки 87,8 км, площадь водосбора 635 км², уклон реки 13,7 м/км, среднемноголетний сток, на гидропосте Почтовое, составляет 0,711 м³/с, у Песчаного — 0,85 м³/с. Берёт начало на северном склоне Бабуган-Яйлы в Алуштинском регионе Крыма, образуясь слиянием реки Бабуганки и ручья Сары-Су (в сборнике «Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство им. В. В. Куйбышева» 1963 года высота места слияния указана в 616,7 м), протекает по территории Бахчисарайского и Симферопольского районов, впадает в Каламитский залив Чёрного моря в селе Песчаное.

Верхнее течение реки лежит на территории Крымского природного заповедника, на этом участке реки водится ручьевая форель. Вода верховьев реки и впадающих в неё ручьёв и потоков отличается чистотой и прозрачностью. Одним из правых притоков реки является речка и целебный источник Савлух-Су (с крымскотатарского — «вода здоровья»), возле которого находится православный монастырь святых Косьмы и Дамиана.

Ниже впадения Савлух-Су река течёт среди каменных глыб, образуя водопад Форель.

Притоки Альмы 
 Чёрная (Карасу) — левый;
 Аранча — левый;
 Пискур — левый;
 Ускулар — левый;
 Сухая Альма — левый, длиной 14,2 км;
 Коса — правый, длиной 14,6 км;
 Мавля — правый, длиной 8,1 км;
 Елга — левый;
 Сабла, Саблынька, Сабловская балка;
 Бодрак — левый, длиной 18,5 км;
 Эски-Кышав — левый, длиной 13,5 км.

На Альме у села Каштановое в 1966 году построено Партизанское водохранилище объёмом 34,4 млн м³, играющее важную роль в водоснабжении крымской столицы Симферополя и многих близлежащих сёл.

В долине между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор у посёлка Почтовое Альма принимает самый крупный приток Бодрак (длина — 17 км, площадь водосбора — 74,4 км²). Недалеко отсюда в 1924 году построено  (ранее Базар-Джилга) объёмом 6,2 млн м³. Далее к морю в реку впадают только мелкие ручьи — Эски-Кышлав, Сакав и несколько безымянных. Средний расход воды 1,25 м³/с, среднегодовой сток 37,5 млн м³. Водоохранная зона реки установлена в 100 м.

Паводковая и селевая активность 
В летнее время ливневые дожди в долине часто вызывают паводковые явления. Сильное наводнение прошло в 1907 году. В бассейне реки Альмы выше района современного Партизанского водохранилища в 1960 году была перевернута и занесена геологическая экспедиционная машина Института минеральных ресурсов, и находившиеся в ней люди погибли.

История 

На Альме у села Каштановое располагалась усадьба бывшего Таврического губернатора А. М. Бороздина «Саблы», в которой в 1825 году останавливался А. С. Грибоедов.

Во время Крымской войны 1853—1856 в сражении на Альме русские войска были разбиты англо-франко-турецкими войсками 8 (20 сентября) 1854 года. Французы отпраздновали победу сооружением моста Альма через Сену в Париже.

В честь Альмы был назван астероид (390) Альма, открытый французским астрономом Г. Бигурданом в 1894 году в Париже. Название связано со сражением на Альме.

Примечания

Литература 
 
 

Реки, впадающие в Чёрное море
Реки Бахчисарайского района
Реки Симферопольского района
Реки Алушты